Чемпионат Хорватии по футболу 2009/2010 годов — 19-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 24 июля 2009 года по 13 мая 2010 года приняли участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты и протоколы матчей на hrnogomet.com
 Статистика на сайте RSSSF

2009/2010
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2009 году
Спорт в Хорватии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010